

AРазделы списка — Ab, An  

=== Ab ===

=== An ===